Удове́нко — українське прізвище.

 Удовенко Анатолій Олексійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Удовенко Артем Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Удовенко Віктор Михайлович (нар. 1947) — футболіст.
 Удовенко Володимир Васильович (1981—1937) — український вчений-гігієніст, професор. Жертва більшовицького терору.
 Удовенко Геннадій Йосипович (1931—2013) — український дипломат і політик.
 Удовенко Лев Володимирович (нар. 1932) — український режисер-документаліст, сценарист. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1969).
 Удовенко Микола Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Удовенко Микола Миколайович ( 1956) — український легкоатлет (спортивна ходьба), рекордсмен Європи та України.
 Удовенко Олександр Валерійович — полковник бройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Удовенко Світлана Миколаївна — заслужений донор України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко